The Velvet () — второй мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Red Velvet. Альбом был выпущен 17 марта 2016 года компанией SM Entertainment. Альбом в целом включает в себя восемь синглов и ведущий сингл «One of These Nights».

Альбом является преемником их первого полноформатного альбома The Red, который был выпущен в сентябре 2015 года. Следуя концепции группы, The Red сосредоточен на их ярком «красном» концепте, «бархат» фокусируется на их гладком и мягком «бархатном» концепте. Альбом состоит из пяти песен плюс три ремикса заглавного трека «One Of These Nights».

Предпосылки и релиз 
Продвигая свой последний альбом на пресс-конференции 8 сентября 2015 года, участницы и компания намекнули на последующий альбом The Red, хотя представители SM Entertainment уточнили, что пока ничего не было запланировано.

2 марта 2016 года представитель SM Entertainment сообщил, что группа завершила съемки клипа на заглавный трек альбома.SM Entertainment начали публиковать фото-тизеры участников на официальном аккаунте группы в Instagram 10 марта, а позже подтвердили дату релиза 16 марта и заглавный трек «7월7일 (One Of These Nights)». Сингл описывается как R&B баллада с ровным ритмом.

Задержка релиза 
За десять минут до намеченного на 16 марта релиза S.M. Entertainment объявил, что релиз клипа и альбома будет отложен до 17 марта, «чтобы оценить и гарантировать высокое качество работы». Группа извинилась перед разочарованными фанатами 16 марта в эфире Good Morning FM, где они рассказали о своем новом альбоме и заглавном треке.

Промоушен 
Red Velvet провела специальную трансляцию через «V» 15 марта, впервые показав свои новые прически, когда они говорили о своей подготовке к их «возвращению».
После объявления о задержке их альбома группа появилась в эфире 16 марта «Good Morning FM», чтобы поговорить об альбоме и заглавном треке «7월7일 (One Of These Nights)». Группа также провела еще одну специальную трансляцию в приложении «V Live» за несколько часов до релиза альбома. Red Velvet начали своё продвижение на музыкальном шоу M! Countdown, где они исполнили как заглавный трек, так и «Cool Hot Sweet Love».

Композиции 
Заглавный трек «7월7일 (One Of These Nights)»  описывается как R&B баллада с ровным ритмом. Песня была написана Хван Чан Хи, Андреасом Эбергом и Марией Маркус и Со Джиёном из Jam Factory, который также написал тексты для «Dumb Dumb». Альбом включает четыре версии песни; нормальная версия, De-Capo версия, версия Джо Миллера и фортепианная версия. Песня также черпала вдохновение из корейского фестиваля Чилсок, который отмечается в седьмой день седьмого месяца («7월7일») Оригинальная сказка рассказывает историю влюбленных Джинкву и Кенву, которых разлучил небесный царь и позволил встретиться только на седьмой день седьмого месяца лунного календаря.

Альбом также включает R&B треки «Cool Hot Sweet Love» и «Light Me Up». «Rose Scent Breeze» - это баллада, поется только Венди, Сыльги и Джой, и представляет собой ремейк песни 1989 года основателя S.M. Entertainment Ли Су Мана.

Восприятие 

Billboard назвал заглавный трек «самым выразительным вокальным исполнением группы на сегодняшний день», а The Velvet дебютировал на 8 строчке в мировом альбомном чарте. Честер Чин из The Star похвалил альбом, добавив, что он является «уверенным шагом в правильном направлении» для гёрл-группы. Альбом возглавил еженедельный альбомный чарт Gaon и «7월7. (One Of These Nights)» дебютировал на 10 строчке в чарте синглов Gaon. Другие песни кроме других версий заглавного трека, также вошли.

Red Velvet получили свою первую награду на музыкальном шоу The Show за песню 22 марта.

Трек-лист

Чарты

Победы

Музыкальные программы

Примечания 

Дискография Red Velvet

Мини-альбомы Red Velvet
Мини-альбомы 2016 года
Мини-альбомы на корейском языке